Провальо-д’Изео () — коммуна в Италии, располагается в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 6659 человек (2008), плотность населения составляет 366 чел./км². Занимает площадь 16 км². Почтовый индекс — 25050. Телефонный код — 030.

Покровителями населённого пункта считаются апостолы Пётр и Павел.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20060510002259/http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/contenitori/entry.htm

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики